Bu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cui-Ping Bu
 Wen-Jun Bu